Az országépítő (1934) Kós Károly Baumgarten-díjas regénye
 Országépítő (1990–) a Kós Károly Egyesület folyóirata